Love (; произносится лав):

Музыка 
Группы
 Love — американская рок-группа.

Альбомы
 Love — альбом группы The Beatles.
 Love — альбом американской рок-группы Angels & Airwaves.
 Love — альбом 1996 года группы Garlic Boys.
 Love — альбом 1999 года южнокорейской группы S.E.S.
 Love — альбом 2013 года группы Cloud Cult.
 Love? — альбом 2011 года американской певицы Дженнифер Лопес.

Песни
 «Love» — песня Джона Леннона с альбома John Lennon/Plastic Ono Band.
 «Love» — песня румынской певицы Инны с альбома Hot.
 «Love» — песня группы Oomph! с альбома Sperm.
 «Love» — песня группы CNBLUE с альбома BLUELOVE.

Скульптуры 
  — несколько скульптур LOVE в разных городах Земли.
 LOVE — скульптура в Индианаполисе, Индиана, США.

Прочее 
 «Love» — российский фильм 2021 года.

См. также 
 Love Is… — комикс, известен по вкладышам одноимённой жевательной резинки.
 Love Radio — радиостанция.
 LÖVE — свободно распространяемый игровой движок.